Sleutelstad (bijnaam), de bekendste bijnaam voor de stad Leiden
Omroep Sleutelstad, een mediabedrijf en moederbedrijf van radiozender Sleutelstad FM en nieuwswebsite Sleutelstad.nl
Sleutelstad (zwemvereniging), een voormalige zwemvereniging uit Leiden die is opgegaan in LZ 1886